Aleksandr Vladimirovitch Ieriomenko - en russe :  et en anglais :  (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du HK Dinamo Moscou en Vyschaïa liga. S'il est laissé à disposition du THK Tver pendant deux saisons, il débute dans la Superliga avec le Dinamo en 2001. L'équipe remporte le titre national en 2005. Il signe ensuite au Ak Bars Kazan qui remporte le championnat puis la Coupe d'Europe des clubs champions 2007. Il intègre alors l'effectif du Salavat Ioulaïev Oufa qui remporte le premier titre national de son histoire en 2008. Il ajoute à son palmarès la Coupe Gagarine 2011 avec le Salavat et 2012 et 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. La Russie remporte la médaille de bronze des mondiaux senior 2005, 2007, et l'or en 2008.

Équipes successives 
 HK Dinamo Moscou (Pervaïa liga, Vyschaïa liga, Superliga) 1998-2005
 THK Tver (Vyschaïa Liga) 1999-2001
 Metchel Tcheliabinsk (Superliga) 2001-2002
 Amour Khabarovsk (Superliga) 2003-2004
 Ak Bars Kazan (Superliga) 2005-2007
 Salavat Ioulaïev Oufa (Superliga, KHL) 2007-2011
 OHK Dinamo (KHL) 2011-présent

Trophées et honneurs personnels

Superliga 
 2004 : meilleur moyenne de buts encaissés par match.
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.

Ligue continentale de hockey 
 2008-2009 : nommé gardien du mois de septembre.
 2008-09 : sélectionné avec la sélection Iachine pour le Match des étoiles (titulaire).
 2011-2012 : nommé gardien du mois de février.
 2012 : nommé meilleur gardien des huitièmes de finale.
 2012 : nommé meilleur gardien de la finale.
 2012 : nommé meilleur gardien du mois d'avril.
 2012 : nommé meilleur gardien.
 2012 : nommé meilleur joueur des séries éliminatoires de la Coupe Gagarine.
 2012 : nommé dans l'équipe type.
 2013 : nommé meilleur joueur des séries éliminatoires de la Coupe Gagarine.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

| 1998-1999 || HK Dinamo Moscou 2 || Vyschaïa Liga || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1999-2000 || HK Dinamo Moscou 2 || Pervaïa Liga || 8 || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1999-2000 || THK Tver || Vyschaïa Liga || 38 || 14 || 19 || 2 ||  || 125 || 3,35 || || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || THK Tver || Vyschaïa Liga || 31 || 8 || 16 || 3 ||  || 89 || 2,92 || || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || HK Dinamo Moscou || Superliga || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 4 || 4,00 || 83,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Metchel Tcheliabinsk || Superliga || 21 || 9 || 5 || 3 ||  || 42 || 2,16 || 92,6 || 5 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || HK Dinamo Moscou 2 || Pervaïa Liga || 14 || || || || || || || || || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || HK Dinamo Moscou || Superliga || 17 || 8 || 2 || 4 || 940 || 28 || 1,79 || 92,7 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || HK Dinamo Moscou 2 || Pervaïa Liga || 9 || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || HK Dinamo Moscou || Superliga || 6 || 3 || 0 || 1 || 295 || 3 || 0,61 || 97,2 || 1 || 0 || 3 || 0 || 2 || 153 || 4 || 1,57 || 92,3 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Amour Khabarovsk || Superliga || 11 || 4 || 4 || 2 || 660 || 19 || 1,73 || 92,6 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || HK Dinamo Moscou || Superliga || 34 || 19 || 9 || 5 ||  || 73 || 2,13 || 91,6 || 7 || 10 || 1 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0,00 || 100 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || Ak Bars Kazan || Superliga || 22 || 12 || 3 || 4 ||  || 42 || 2,01 || 90,0 || 1 || 2 || 3 || 2|| 0 || 175 || 6 || 2,06 || 87,5 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Ak Bars Kazan || Superliga || 27 || 16 || 2 || 3 || || 44 || 1,88 || 91,6 || 3 || 4 || 2 || 0 || 0 || 30 || 1 || 2,06 || 85,7 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga || 33 || 24 || 7|| 0 ||  || 71 || 2,16 || 91,6 || 4 || 2 || 13 || 10 || 3 || 779 || 18 || 1,39 || 94,2 || 3 || 2
|-
| 2008-2009 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 36 || 27 || 4 || 2 ||  || 59 || 1,74 || 93,7 || 3 || 0 || 4 || 1 || 3 || 254 || 9 || 2,12 || 92,7 || 1 || 0
|-
| 2009-2010 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 32 || 24 || 4 || 0 ||  || 52 || 1,76 || 93,1 || 2 || 0 || 12 || 8 || 4 || 725 || 20 || 1,65 || 93,4 || 1 || 0
|-
| 2010-2011 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 17 || 8 || 3 || 2 || 965 || 51 || 3,17 || 89,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || OHK Dinamo || KHL || 35 || 18 || 9 || 5 ||  || 63 || 1,91 || 92,0 || 6 || 2 || 21 || 16 || 5 ||  || 34 || 1,56 || 94,3 || 3 || 4
|-
| 2012-2013 || HK Dinamo Moscou || KHL || 30 || 17 || 7 || 6 ||  || 55 || 1,85 || 93,1 || 5 || 2 || 21 || 16 || 5 ||  || 38 || 1,74 || 93,4 || 3 || 0
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 31 || 23 || 5 || 3 ||  || 58 || 1,86 || 93,0 || 6 || 2 || 7 || 3 || 4 || 444 || 16 || 2,16 || 91,5 || 1 || 0
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 32 || 19 || 8 || 4 ||  || 62 || 2,13 || 92,3 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 23 || 11 || 4 || 7 ||  || 41 || 1,77 || 93,6 || 2 || 0 || 10 || 6 || 4 || 646 || 19 || 1,76 || 94 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Moscou || KHL || 37 || 24 || 4 || 5 ||  || 45 || 1,29 || 95,0 || 9 || 2 || 10 || 5 || 5 || 653 || 21 || 1,93 || 92,8 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Moscou || KHL || 42 || 13 || 16 || 8 ||  || 87 || 2,29 || 92,9 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Moscou || KHL || 29 || 13 || 13 || 0 ||  || 68 || 2,53 || 91,1 || 3 || 0 || 7 || 3 || 4 ||  || 15 || 2,21 || 93,8 || 1 || 0
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Moscou || KHL || 20 || 9 || 5 || 2 || 981 || 42 || 2,57 || 92,1 || 0 || 0 || 5 || 4 || 1 || 301 || 10 || 1,99 || 93,6 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Moscou || KHL || 26 || 16 || 6 || 2 ||  || 40 || 1,75 || 93,6 || 4 || 8 || 4 || 2 || 2 || 236 || 11 || 2,81 || 88,7 || 1 || 0

Statistiques internationales 

| 2005 ||align="left"| Championnat du monde || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||align="left"|  Troisième
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 5 || 1 || 366 || 6 || 0,98 || 95,7 || 2 || 0 ||align="left"|  Troisième
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde || 2 || || || 86 || || 2,10 || 91,7 || 0 || 0 ||align="left"|  Champion
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde || 3 || || || 140 || || 1,29 || 94,7 || 0 || 0 ||align="left"|  Champion
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde || 1 || 1 || 0 || 60 || 1 || 1,00 || 94,7 || 0 || 0 ||align="left"|  Deuxième
|-
| 2014 ||align="left"| Jeux olympiques || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||align="left"| Cinquième

Références 

Naissance en avril 1980
Naissance à Moscou
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du HK Tver
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Gardien de but de hockey sur glace
Naissance en RSFS de Russie
Champion de la Coupe Gagarine